Дем'яник Людила Василівна — координаторка освітньо-виховного напрямку ГО «Жіночий ветеранський рух», учасниця антитерористичної операції, відзначена орденом «За мужність» III ступеня.
 Дем'яник Сергій Валерійович (1988—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки